Die The Bahamas Women’s Open 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Nassau, Bahamas. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 12. bis 18. März 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Nassau (Bahamas)